Lasso bezeichnet:

 eine Seilschlinge, siehe Lasso
 einen Westerncomic, siehe Lasso (Comic)
 eine Schweizer Band, siehe Lasso (Band)
 eine Tanzfigur des Rock 'n' Roll, siehe Tanzfigur
 eine Programmiersprache, siehe Lasso (Programmiersprache)
 einen Test für Schüler, siehe LASSO 4-13
 Lasso-Peptide, Aminosäuren
 eine Handelsmarke des Pestizids Alachlor
 ein regularisiertes Regressionsverfahren, siehe Lineare Regression
 eine saarländische Marke für schwarze, filterlose Zigaretten, bis 1985 von Jyldis in Saarlouis hergestellt (Produktion zeitweise auch in Metz) 

Lasso ist der Familienname folgender Personen:
 Abelardo Moralejo Lasso (1898–1983), spanischer Latinist und Linguist
 Fabián Andrés González Lasso (* 1992), kolumbianischer Fußballspieler

 Galo Plaza Lasso (1906–1987), ecuadorianischer Diplomat und Politiker, Präsident von Ecuador (1948–1952)
 Gloria Lasso (1922–2005), spanisch-französische Sängerin
 Giulio Lasso († 1617), italienischer Architekt
 Guillermo Lasso (* 1955), ecuadorianischer Geschäftsmann und Politiker
 Melchor Portocarrero Lasso de la Vega (1636–1705), Vizekönig von Neuspanien und Peru
 Orlando di Lasso (1532–1594), belgischer Komponist der Hochrenaissance

Siehe auch:
 Laso